Esta é uma lista dos técnicos de futebol que já treinaram a equipe principal do Ceará Sporting Club.

Treinadores 

Treinadores
Ceará Sporting Club